BAP Almirante Grau war und ist der Name von vier Schiffen der peruanischen Marine, die nach Admiral Miguel Grau Seminario benannt wurden.

 Die erste BAP Almirante Grau war ein Geschützter Kreuzer, der in Großbritannien gebaut wurde.  Am 10. August 1907 traf sie zusammen mit ihrem Schwesterschiff, der BAP Corornel Bolognesi in Peru ein. Am 24. Juni 1958 wurde sie, ebenfalls zusammen mit der BAP Coronel Bolognesi, außer Dienst gestellt.

 Die zweite BAP Almirante Grau (CL-81) hieß ursprünglich HMS Newfoundland (C59). Sie gehörte zur Crown-Colony-Klasse und wurde ebenfalls in Großbritannien gebaut. 1960 wurde sie von der peruanischen Marine als Flaggschiff in Dienst gestellt. 1973 wurde sie in BAP Capitán Quiñones (CL-83) umbenannt und 1982 außer Dienst gestellt.

 Die dritte BAP Almirante Grau (CLM-81), ein in den Niederlanden gebauter Leichter Kreuzer, hatte ursprünglich den Namen De Ruyter. Im Jahre 1973 wurde sie von der peruanischen Marine in Dienst gesellt. Sie ist bis heute im Einsatz. In den Jahren 1985 bis 1988, während am Schiff in Amsterdam Modernisierungsarbeiten vorgenommen wurden, wurde der Name in Proyecto de Modernización 01 bzw. PM-01 geändert.

 Die 1978 von der peruanischen Marine in Dienst gestellte BAP Aguirre (CH-84) wurde von 1985 bis 1988, während die BAP Almirante Grau (CLM-81) modernisiert wurde, BAP Almirante Grau (CH-81) genannt. Ursprünglich war der Leichte Kreuzer Teil der königlich niederländischen Marine unter dem Namen Hr. Ms. De Zeven Provinciën (C 802).

Anmerkung 

Schiffsname (Peru)